GM Goodwrench/AC Delco 300 bezeichnet:

 ein Autorennen in der NASCAR Busch Grand National Series auf dem Phoenix International Raceway von 1999 bis 2001, siehe Hefty Odor Block 200
 ein Autorennen in der NASCAR Craftsman Truck Series auf dem Phoenix International Raceway 1996 und 1998, siehe Lucas Oil 150